kovač, obrtnik 
 Kovač (prezime)
 Kovač (riba)
 Kovač (planina kod Tomislavgrada), BiH
 Kovač (planina kod Čajniča), BiH
 Kovač (planina u Crnoj Gori)